Piława Górna – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim
 Piława Górna – dawna gmina wiejska w województwie wrocławskim
 Piława Górna – stacja kolejowa w Piławie Górnej, w województwie dolnośląskim

Zobacz też 
 Dekanat Piława Górna